de Stearine Kaarsenfabriek (tegenwoordig Croda) in Gouda.
 de Stearine Kaarsenfabriek Apollo in Schiedam.